Герб муниципального образования Дятловское сельское поселение Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён Решением Совета депутатов Дятловского сельского поселения № 26 от 5 октября 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 2782.

Описание герба 
 «В зелёном поле над лазоревой, тонко окаймлённой золотом, оконечностью — золотой отвлечённый ствол в столб, на котором слева сидит серебряный с червлёной маковкой дятел. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Обоснование символики 
Полугласный герб.

Дятел — символ упорства, трудолюбия и настойчивости. На территории поселения водится дятел — желна.

Золотой ствол символизирует бop - Желнипы. 

Зелёный цвет — символ красоты природы.

 Лазоревая оконечность символизирует благородство и множество озёр на территории поселения.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Тверской области

Примечания 

Гербы населённых пунктов Тверской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением дятла